Il doppio dell'Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Dominik Meffert e Frederik Nielsen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale Axel Michon e Guillaume Rufin 6–0, 6–4.

Teste di serie 

 Adrián Menéndez Maceiras /  Simone Vagnozzi (primo turno)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (campioni)

 Ruben Bemelmans /  Uladzimir Ihnacik (quarti di finale) 
 Daniel Muñoz de la Nava /  Peter Polansky (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2012